In 1958/59 werd het twaalfde kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Westfalia Herne werd kampioen en 1. FC Köln vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De eindronde werd geherstructureerd en er kwamen twee groepen van vier clubs. Herde werd derde in zijn groep en Köln tweede.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1958/59
Oberliga West